Neste artigo, o ranking oficial das classificações dos países participantes da disputa de Mister International.

Ranking 
Já atualizado com a versão mais recente do concurso, a de 2017:

Observações 
 O 6º. Lugar alcançado pela República Checa em 2013 entra como "semifinalista".
 O Top 06 alcançado pela Holanda, Tailândia e Vietnã em 2016 entra como "semifinalista".

Concursos de beleza